Remigny ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

 Remigny (Aisne)
 Remigny (Saône-et-Loire)